Othon, qu'on écrit aussi Otton, est un nom propre, utilisé principalement comme prénom masculin, d'origine germanique basé sur le thème od-, patrimoine, prospérité, félicité. Il a pour variantes  et .

Il est également utilisé comme patronyme et toponyme.

Prénom 
Plusieurs princes allemands et empereurs germaniques de la dynastie des Ottoniens ainsi qu'un empereur romain le portèrent. Quelques-uns sont listés ci-dessous.
 Othon, empereur romain du 
 Othon I de Saxe (v. 850 - )
 Othon I de Germanie, dit le Grand (912-973), roi de Germanie (936-973), roi d'Italie (951-973), empereur romain germanique (962-973)
 Othon II de Germanie
 Othon III de Germanie
 Othon III de Grandson (1340-1397)
 Othon IV de Germanie
 Othon  de Grèce, issu de la dynastie bavaroise des Wittelsbach
 Othon de la Roche
Othon : Otton :

Saints des Églises chrétiennes 
 Othon de Bamberg († 1139), évêque de Bamberg en Bavière ; célébré au martyrologe romain le 30 juin.
 Othon de Heidelberg († 1344), avec son frère Hermann, bienheureux, moines bénédictins et ermites ; célébrés localement le 28 décembre.

Patronyme 
 Valentin Otho ou Othon ou encore Valentinus Otto, né vers 1545, probablement à Magdebourg, et mort en 1605 à Heidelberg, est un mathématicien et astronome allemand.
 Frédéric Othon Théodore Aristidès est un auteur de bande dessinée français.
 Yahir Othón (né le ) est un chanteur et acteur mexicain de feuilletons télévisés.
 Quentin Othon est un joueur de football.

Toponyme 
 Le Tilleul-Othon est une commune française, située dans le département de l'Eure et la région Haute-Normandie.

Œuvres 
 Othon est une tragédie de Pierre Corneille, de 1664.
 Prince Othon (Prince Otto) est un roman d'aventures de Robert Louis Stevenson, de 1885.
 Les yeux ne veulent pas en tout temps se fermer ou Peut-être qu'un jour Rome se permettra de choisir à son tour, souvent nommé Othon, est un film germano-italien adapté de la pièce de Corneille, de Jean-Marie Straub et Danièle Huillet, de 1970.

Autres 
 Othon, un navire de la Marine de guerre hellénique.

Annexes

Notes et références

Articles connexes 
 
 
 
 
 , 
 Odile, 
 , 
 Othmar, Othfrid
 Liste de prénoms d'origine germanique

Homonymie de prénom
Homonymie de patronyme
Patronyme normand
Patronyme germanique
Patronyme allemand